Jaume Pi i Sunyer (Roses, Alt Empordà 1851 - 1897), metge català.
 Jaume Pi i Figueras (Pals, Baix Empordà 1900 - 1991), metge cirurgià català.